Unicornus (lateinisch für Einhorn) steht für:

 Einhorn (Sternbild)
 Einhorn (Schreibvariante)